Ишаиш — иорданская (арабская) фамилия:

 Ишаиш, Зейяд (род. 1998) — иорданский боксёр-любитель, участник Олимпийских игр (2020).
 Ишаиш, Хуссейн (род. 1995) — иорданский боксёр-любитель, двукратный участник Олимпийских игр (2016, 2020).

См. также 
 Иша
 Ишаирская